Рольф Апич () — немецкий астроном-любитель, первооткрыватель комет и астероидов, который работает в обсерватории «Observatorium Wildberg» (IAU-Code 198), расположенной в около города Вильдберг. Серьёзно заниматься астрономией начал после выхода на пенсию в 1999 году. В период 2004 по 2010 год им было обнаружено в общей сложности 54 астероида.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Гари Хуг
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Il sito dell'osservatorio Wildberg. Una scheda di Rolf Apitzsch è disponibile nella sezione "Who we are/References".

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Германии
Первооткрыватели астероидов